Die Liste der Staatsräte des Kantons Genf zeigt sämtliche Staatsräte des Kantons Genf seit 1847 auf.

Der Rat besteht aus sieben Mitgliedern (conseiller d’État), welche jeweils ein eigenes Departement führen.

Weblinks 
 Aktuell und bis vor kurzem amtierende Staatsräte des Kantons Genf (französisch)
 Membres du gouvernement genevois depuis 1846 (PDF; französisch)

!
Liste, Genf Staatsrat
Genf